Dobrescu ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Dobrescu (* 1976), rumänischer Boxer
 Caius Dobrescu (* 1966), rumänischer Lyriker, Essayist und Romancier
 Emilian Dobrescu (* 1933), rumänischer Akademiker und Schachkomponist
 Ion Dobrescu (1929–2012), rumänischer Zahnarzt und Politiker
 Luminița Dobrescu (* 1971), rumänische Schwimmerin
 Mircea Dobrescu (1930–2015), rumänischer Boxer